Colonna von Fels steht für

 Colonna von Fels (Adelsgeschlecht), ein böhmisches Freiherrengeschlecht

Colonna von Fels ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barbara Colonna von Fels (1583–1625), böhmische Adelige
 Friedrich Colonna von Fels († 1614), böhmischer Adliger, Gutsbesitzer und fürstlich-brixischer Erbkämmerer 
Kaspar Colonna von Fels (1594–1666), deutscher Offizier, Kämmerer und Obrist 
 Leonhard Colonna von Fels (1565–1620), böhmischer Adeliger und Heerführer